Pinto hace referencia a varios artículos:

Lugares 

 Pinto (Chile), localidad y comuna chilena.
 Pinto (Madrid), municipio en España.
 Pinto (Honduras), localidad.
 Pinto (cerro), en el departamento de Paraguarí, Paraguay.

En Argentina

 Pinto (Santiago del Estero), localidad argentina, provincia de Santiago del Estero.
 General Pinto, localidad de la Provincia de Buenos Aires.
 Partido de General Pinto, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Personas 

 Pinto (apellido).
 Aníbal Pinto (1825-1884), político chileno, presidente del país.
 Carlos Pinto (1959-), periodista y presentador de televisión chileno.
 Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, más conocido como Diogo Leite, (1999-), futbolista portugués
 Francisco Antonio Pinto Díaz de la Puente (1785-1858), político chileno, presidente del país.
 Freida Pinto (1984-), actriz y modelo india.
 George Frederick Pinto (1785-1806), compositor inglés.
 Giuseppe Pinto (1952-), arzobispo italiano.
 João Pinto (1971-), futbolista portugués.
 José Manuel Pinto (1975-), futbolista español.
 José Pinto Rosas (1929-), exfutbolista y director técnico español.
 Malucha Pinto (1956-), actriz y escritora chilena.
 Manuel Guillermo Pinto (1783-1853), gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Miguel Pinto (1983-), futbolista chileno.
 Olivério Mário de Oliveira Pinto (1896-1981), ornitólogo brasileño.
 Roberto Pinto (1978-), futbolista alemán.
 Sara Pinto Coelho (1913-1990), escritora santotomense.
 Sebastián Pinto (1986-), futbolista chileno.
 Sérgio Pinto (1980-), futbolista portugués nacionalizado alemán.

Además 

 Caballo Pinto, raza equina.
 Ford Pinto, coche fabricado por la Ford Motor Company.
 Gallo pinto (o gallopinto), plato típico nacional originario de Costa Rica.
 Pinto (pescado)

Enlaces externos